Бех — многозначный термин.

Топонимы 
 Бех — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Гревенмахер.
 Бех — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Швиц.

Персоналии 
 Бех, Александр Иванович (1942—2017) — советский и российский тренер по боксу.
 Бех, Василий Федорович (1957—2021) — российский военный водолаз, капитан 1 ранга.
 Бех, Джейсон (род. 1960) — американский актёр.
 Бех, Екатерина Борисовна (род. 1998) — украинская биатлонистка.
 Бех, Марина Александровна (род. 1995) — украинская легкоатлетка.
 Бех, Михаил Схендо фон дер — врач XVIII века, грек по происхождению, главврач Петербургского сухопутного госпиталя, автор множества трудов по медицине.
 Бех, Николай Иванович (1946—2021) — российский промышленник и учёный.
 Стефан (Бех) (1872—1933) — епископ Православной российской церкви.

См. также 
 Спасатель Василий Бех (судно) — судно Черноморского флота.